Иловка — село в Алексеевском районе Белгородской области, центр и единственный населённый пункт Иловского сельского поселения.

География 
Расположено в восточной части Белгородской области, в 3,47 км к северу от районного центра, города Алексеевки.

 Улицы и переулки

 ул. Ватутина
 ул. Горького
 ул. Гагарина
 ул. Калинина
 ул. Карла Маркса
 ул. Кирова
 Кирова пер.
 ул. Красногвардейская
 Красногвардейский пер.
 2-й Красногвардейский пер. 
 ул. Крупской
 Крупской пер.
 ул. Ленина
 ул. Молодежная
 ул. Новая
 Новый пер.
 ул. Октябрьская
 Октябрьский пер.
 ул. Панина
 ул. Первомайская
 Первомайский пер.
 ул. Подлесная
 ул. Садовая
 ул. Свердлова
 ул. Урицкого
 ул. Чапаева

Многие улицы села имеют широкоупотребимые среди местного населения «народные» названия: Менджеровка (Менджера), Шлях, Бондарёвка, Роща, Посёлок, Ючовка, Ахремовка, Матня, Гулидовка, Драновка и т.д.

История 
Иловка известна по документам с 1708 года. Названа по Иловскому лесу. Основана однодворцами. По преданию, Иловка была основана в 1640 году сбежавшим сюда из центральной России разбойником Ерохой Ястребовым. Это был огромный мужик, который голыми руками мог медведя задушить.. 

Название свое село получило по Иловскому (Ыловскому) лесу, примыкавшему к Куколову (Куколав) лесу, о котором упоминается в документах первой половины XVII века как о заповедном (непроходимом) массиве, служившем естественной преградой для крымских и ногайских набегов. Село располагалось на большом почтовом тракте от Бирюча до Острогожска и уже в 1859 году стало одним из многолюдных сел округа. 

С 1779 года Иловка — центр Иловской волости Бирюченского уезда.

В 1884 году в Иловке построена каменная Покровская церковь. Колокольня была разрушена в 1930-е годы, к концу XX века восстановлена.

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как "село Иловское" Иловской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 3115, число дворов — 347.

В начале 1900-х годов в Иловке имелись кредитное товарищество, 1 паровая и 30 ветряных мельниц, торговые лавки, 13 пасек, две ярмарки в году. Первая школа построена в 1893 году, вторая — в 1908 году.

В 1930 году в Иловке создан колхоз «Красный пахарь», в  1950 году — «имени Чапаева», в 1965 году — крупный свиноводческий спецхоз, в состав которого вошли хозяйства сел Афанасьевки, Ильинки, Подсереднего.

Проектирование центра села в послевоенные годы проведена воронежским архитектором В. И. Кудряшенко.

Инфраструктура 
К концу XX века на базе спецхоза в Иловке был создан одноименный сельхозкооператив, существовали участковая больница, средняя школа, два детсада, пекарня, мельница, маслоцех, аптека, семь магазинов, дом культуры. Сейчас действует обновленная школа и детсад, магазины и кафе (в т ч сети Пятерочка), парикмахерская, амбулатория, дом культуры, завод семян сахарной свеклы.

Население 
В 1801 году Иловку населяло 1749 человек, в 1859 году — 2500 человек.

В начале 1900-х годов в Иловке учтено 3500 жителей.

К началу 1998 года в Иловке было 3442 жителя и 1311 хозяйств.

Образование 
В селе действует Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иловская средняя общеобразовательная школа им. Героя России В. Бурцева»

В селе действует Детская музыкальная школа.

Религия 
Иловка относится к Валуйско-Алексеевской епархии.

В селе действует храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Памятники и мемориалы 
Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, где похоронен Герой Советского Союза лейтенант Панин Борис Владимирович.

Известные люди 
 Панин, Борис Владимирович (1920 — 1943) — военный лётчик, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза (1943, посмертно).

 Бурцев, Владимир Васильевич (1957 — 2000) — полковник милиции, Герой Российской Федерации (1997).

Примечания

Литература 
 Кряженков, А.Н. Алексеевка : Ист. хроника города и летопись сёл р-на / А. Н. Кряженков; Под ред. А. Н. Акиньшина. - Белгород : Истоки, 1997. - 191 с., [16] л. ил. : ил.; 21 см.; ISBN 5-7071-0011-3

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)